Barcie ist der Name zweier Orte in Polen:
 Barcie (Cedynia), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Schneidemühle, Försterei, Kreis Königsberg/Neumark, Brandenburg
 Barcie (Dubeninki), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Thewelkehmen, 1938 bis 1945: Tulkeim, Kreis Goldap, Ostpreußen